В этой статье представлен список депо Стокгольмского метрополитена.

Сейчас действует 5 депо, из них 3 - на зелёной линии и по одному на красной и синей линии, также одно строящиеся депо на красной линии.